diefstal
Stelen (plaats), gemeente Geel, België